In der Hoofdklasse 1994/95 wurde die 72. niederländische Mannschaftsmeisterschaft im Schach ausgespielt. 

Der Titelverteidiger Panfox/De Variant Breda, Cap Volmac Rotterdam und die Hilversums Schaakgenootschap lieferten sich einen Dreikampf um den Titel. Am Ende lagen Rotterdam und Breda mannschaftspunktgleich an der Spitze, das bessere Brettpunktekonto gab den Ausschlag zugunsten der Rotterdamer. Aus der Klasse 1 waren Ortec/Capelse SV und HWP Zaanstad aufgestiegen. Während Zanstaad den Klassenerhalt erreichte, musste Capelle zusammen mit der Eindhovense SV direkt wieder absteigen.

Spieltermine 

Die Wettkämpfe wurden ausgetragen am 17. September, 8. Oktober, 12. November, 3. Dezember 1994, 7. Januar, 4. Februar, 4. März, 1. und 22. April 1995.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Weblinks 
 Saisonübersicht auf der Homepage von Eric Roosendaal (niederländisch)

Sportveranstaltung in den Niederlanden
1994
Schachveranstaltung 1994
Schachveranstaltung 1995